Miejscowość na Białorusi:
 Pahranicznaja – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie Raśna
Kanały na Białorusi:
 Pahranicznaja – kanał w obwodzie homelskim, w rejonie żytkowickim
 Pahranicznaja – kanał w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim

Zobacz też 
 Pograniczny
 Pogranicze